Pirkach ist der Name folgender Orte:

 Pirkach (Deining), Ortsteil der Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Pirkach (Emskirchen), Ortsteil des Marktes Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Pirkach (Gemeinde Brückl), Ortschaft der Gemeinde Brückl, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Pikach (Gemeinde Gaal), Ort in der Gemeinde Gaal, Bezirk Murtal, Steiermark

Siehe auch:
 Birkach
 Pirk (Begriffsklärung)
 Pirka